Dans une famille, le nom cadet (de l’occitan gascon  : chef, capitaine) désigne un enfant qui est né après l’aîné.

Au sens figuré, « cadet » désigne une personne plus jeune que celui dont on parle dans un corps ou parfois une chose moindre dans un texte (« le cadet de mes soucis »)

Cadet peut signifier aussi :

Patronyme 

 famille Cadet
 Louis Claude Cadet de Gassicourt (1731-1799), pharmacien français ;
 Jean Cadet de Limay (1732-1802), ingénieur des ponts et chaussées, frère du précédent ;
 Antoine-Alexis Cadet de Vaux, (1743-1828), scientifique français, frère du précédent ;
 Charles Louis Cadet de Gassicourt (1769-1821), chimiste et pharmacien français ;
 Daniel "Goebbels" Cadet (1960-), footballeur haïtien ;
 Éliphène Cadet (1980-), footballeur haïtien ;
 Louis Cadet (1821-1891), homme politique français ;
 Maurice Cadet (1933-2020), poète, écrivain haïtien ;
 Pierre Josué Agénor Cadet (1962-), homme politique haïtien ;
 Cadet Rousselle  (1743-1807) personnage historique français du temps de la Révolution, devenu l’objet d’une chanson populaire ainsi que de plusieurs œuvres, voir  ;
 Roland Cadet (1861-1934), général français ;
 Roland Cadet (1909-2000), conseiller d’État français ;
 Victor Cadet (1878-1911), nageur et joueur de water-polo français ;
 Thérésien Cadet (1937-1987), botaniste français.

Toponyme 

 Cadet est une station du métro de Paris, sur la ligne 7.
 Le Pont des Cadets est un pont à Saumur

Contexte militaire et policier 
Cadet est un grade subalterne ou un élève officier dans les armées de divers pays.

Le  est une institution qui se développe dans plusieurs États souverains allemands, surtout à partir du , notamment dans :
 le royaume de Prusse ;
 le royaume de Bavière,
ainsi que dans tout l’Empire allemand à partir de 1871.

Au Canada, cadets fait référence à une organisation non-militaire qui est financée par le gouvernement du Canada (Ministère de la Défense Nationale) et parrainée par les différentes ligues, des cadets de l’armée, de l’aviation et la ligue navale. Il s’agit d’un programme jeunesse qui permet aux jeunes de participer à des activités en lien avec les trois éléments :
 Cadets de la Marine royale canadienne, 
Cadets royaux de l'armée canadienne,
Cadets de l'aviation royale du Canada.

Cadet est un grade militaire subalterne de l’, l’, et l’.
 Cadet est un rang d’officier de police à l’école de police dans de nombreux États dont la Louisiane.

Un cadet de Gascogne est, sous l'Ancien Régime, un militaire d'origine gasconne, souvent gentilhomme, souvent un puîné (de l’occitan gascon  : chef, capitaine).
Les compagnies de cadets-gentilshommes rassemblent de jeunes gentilshommes de 14 à 25 ans issus de la noblesse peu fortunée pour les éduquer notamment à l'art de la guerre.
 Au lycée militaire d'Aix-en-Provence, un cadet ou « KD » est un membre de la corniche Lyautey.
 Un cadet de la République est un adjoint de sécurité de la Police nationale qui bénéficie d'une formation renforcée pour préparer le concours de gardien de la Paix.
 Le programme des cadets de la Défense est un programme civique initié par le ministère de la Défense en 2008 dans le cadre d'un plan égalité des chances et qui accueille, hors temps scolaire, des jeunes entre 14 et 16 ans dans un cadre militaire.
Dans la marine marchande, un cadet est un élève-officier préparant un brevet d’officier de pont ou d’officier mécanicien. Sur les navires français, il est surnommé Zef.

L'Académie du corps des cadets de la noblesse (1765-1794) est la première école publique d'État de la République des Deux Nations.



En sport 

 Les jeunes sportifs espoir (potentiellement futurs professionnels, champions) sont parfois appelés officiellement cadets.

En voile, un cadet est un dériveur.
 En golf, un cadet est une personne qui aide le joueur de golf conformément aux règles.

Divers 
La compagnie des cadets de Gascogne est une compagnie imaginaire dans la pièce Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand .
Cadets est la branche enfance (de 8 à ) des UCJG ( en anglais) active en Suisse, en Autriche en Hongrie et en Allemagne. En France, les séjours connus sous le nom « camp cadet » au camp Joubert des UCJG au Chambon-sur-Lignon se poursuivent depuis 1999 sous l’appellation de camp « Pass'Potes ».
Cadet est une catégorie d’âge dans le sport en France (généralement cela désigne un sportif de moins de seize ans).
 Le Parti Cadet est l’un des noms du Parti constitutionnel démocratique, parti politique russe du début du .

Référence

Voir aussi

Articles connexes 
 Fratrie
 
 

Homonymie
Vocabulaire sportif